Станция Московской железной дороги в селе Троица Троицкого сельского поселения, Спасского района, Рязанской области.

Ранее через эту станцию проходила Московско-Казанская железная дорога, построенная в царское время в конце XIX века.

Сейчас является тупиковой станцией электрифицированной железнодорожной линии Перевлес — Ясаково.

Пассажирское сообщение с г. Рязанью — две электрички в день.

Ссылки 

 Расписание электропоездов Ясаково - Рязань
 Перечень железнодорожных станций (Россия) /Федеральное агентство железнодорожного транспорта/
Железнодорожные станции и платформы Рязанской области